Али́ () — распространённое в арабских странах и в мусульманском мире мужское имя. Основано на арабском корне ʿ-L-Y, который в литературном переводе означает «высокий», «надменный», «возвышенный».

Первым известным носителем имени был Али ибн Абу Талиб, двоюродный брат, зять и сподвижник Мухаммада. По преданию, его имя основано на одном из 99 имён Аллаха — «аль-Алий» (высочайший).

 Известные носители 
 Али ибн Абу Талиб (599—661) — двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, четвертый Праведный халиф с 656 года.
 Али ар-Рида — восьмой шиитский имам.
 Саййид Али Акбар - Султан Саодат (Садат), лидер сеййидов. 
 Али ат-Табари — врач, создатель первой энциклопедии по медицине, психолог, пионер педиатрии.
 Али аль-Астурлаби (IX век) — арабский астроном и географ IX века.
 Али — ябгу Огузской державы (ок. 980—998).
 Али ан-Насир — Кордовский халиф (1016—1018).
 Али ибн Юсуф — сын Юсуфа ибн Ташфина, эмир альморавидов (1106—1143).
 Али — сибирский хан (1600—1607).
 Али-бей аль-Кабир — Султан Египта и Хиджаза, мамлюк абхазского происхождения.
 Али I аль-Мансур Нуруддин — султан Египта из мамлюков, сын Айбека.
 Али Асгар — персидский художник.
 Али аш-Шатранджи — персидский мастер игры в шатрандж XIV—XV веков.
 Али ибн Саид — султан Занзибара в 1890—1893 годах.
  — иранский политик, министр (ум. ).
 Али Васиб — 41-й глава дома Османа с 1977 до 1983.
 Литература 
 Али // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1861.

Мусульманские имена
Имена арабского происхождения
Арабские имена
Чеченские имена
Ингушские имена